Bonkau bezeichnet:

 Bąków (Strumień) (Bonkau), Ortschaft der Gemeinde Strumień, Powiat Cieszyński, Polen
 Boňkov (Bonkau), Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Bonkov (Bonkau), Ortslage von Karviná, Okres Karviná, Tschechien